Cedar Hill (Missouri)
Cedar Hill (Tennessee)
Cedar Hill (Texas)

Ver também 
Cedar Hill Lakes

Desambiguações de topônimos